Santander de Quilichao kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Santander de Quilichao (ort), Cauca, 
 Santander de Quilichao (kommun), Cauca,